Банан:

 Банан (Musa) — рід тропічних рослин.
 Банан (плід) — плоди культивованих видів роду Банан.
 Банан — народна назва рослин з роду Ensete, які до справжніх бананів (Musa) не належать.
 Банан (атракціон) — плавзасіб, який тягнуть на буксирі, нагадує формою банан.

Див. також 
 «Блакитний банан» — економічний термін.
 Банани (фільм) — художній фільм Вуді Аллена.